La saison 1924-1925 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les onze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, il n'y a pas de club relégué et les 2 meilleurs clubs de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, sont promus parmi l'élite. Cette édition est la première à être professionnelle.

C'est le SC Hakoah Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 2 points d'avance sur le tenant du titre, le SV Amateure et 3 sur le trio composé du Wiener AC, du First Vienna FC et du SK Rapid Vienne. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club. Le SV Amateure conserve la Coupe d'Autriche après sa victoire en finale face au First Vienna FC.

Les 11 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1924 en Autriche
1925 en Autriche